Финал Кубка Испании по футболу 2017 года — 114-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 27 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде. В матче приняли участие «Барселона» и «Алавес».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания 

2017
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Алавес»
События 27 мая
Май 2017 года
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2017 году